EFAP peut désigner :

 École de la faune et des aires protégées en Côte d'Ivoire ;
École des nouveaux métiers de la communication à Paris, qui a donné naissance à l'École des métiers de la communication qui a conservé le sigle EFAP.